El término dama tiene los siguientes significados:

 dama, mujer de cierta distinción y nobleza.
 dama de compañía, asistente personal de una reina, princesa o algún miembro de la casa real.
 dama de la reina, dama que acompañaba a la reina en España.
 dama al servicio particular de la reina, dama que tenía por misión el acompañamiento constante de la reina en España, cuando faltaba la dama principal de la reina.
 primera dama, en determinados Estados, la esposa del presidente o primer mandatario de ese país; al esposo de una presidenta se le llama primer caballero.
 dama de honor, acompañante de la novia hasta el altar.
 dama de honor en el Antiguo Egipto, título honorífico del Antiguo Egipto.

Arqueología

 dama, nombre de algunas piezas arqueológicas iberas y fenicias encontradas en enterramientos en España. Son esculturas femeninas y van adornadas con joyas y bellas vestimentas. Se les llamó «damas» a partir del descubrimiento de la Dama de Elche, que fue la primera en tener este apelativo. Algunas de estas piezas arqueológicas son:
 Dama de Elche, busto íbero tallado en piedra caliza.
 Dama de Ibiza, figura de arcilla de 47 centímetros de altura.
 Dama de Galera, escultura encontrada en el yacimiento de Galera.
 Dama de Baza, escultura ibera labrada en piedra caliza policromada.
 Dama de Caudete, busto femenino tallado en piedra.
 Dama de Guardamar, escultura fragmentada, de piedra caliza de grano fino, color grisáceo.
 Dama Oferente de Castellar, estatuilla/exvoto de bronce que representa a una dama o sacerdotisa en actitud oferente,.
 Dama de Cádiz, sarcófago fenicio que representa a una mujer y que fue hallado en dicha ciudad.
 Dama de Auxerre, escultura griega realizada en piedra.

Biología
 damas danzantes: las orquídeas del género Oncidium.
 Dama: género de mamíferos cérvidos al que pertenecen el gamo común (Dama dama) y el gamo persa (Dama mesopotamica).

Juegos
 dama (ajedrez), pieza del juego del ajedrez.
 damas, juego de mesa.
 dama, cada una de las piezas del juego de las damas.

Cultura
 Pueblo dama, en el África austral.
 Dama es el nombre de uno de los personajes principales de La dama y el vagabundo (Lady and the tramp), largometraje de animación de Disney.
 Dama es una de las diosas principales en la saga Mundodisco, de Terry Pratchett (1948-)
 Dama del Lago es el nombre con el que se conoce a varios personajes de la leyenda del rey Arturo.
 Dama bebiendo con un caballero, obra del pintor Johannes Vermeer realizado en torno a 1660.
 La dama de Shalott, uno de los cuadros más conocidos de John William Waterhouse.
 La dama del abanico, cuadro de Diego Velázquez.
 La dama duende, comedia escrita por Pedro Calderón de la Barca.
 dama, autocontrol, represión de los sentidos, en el marco del yoga hinduista.
 Dama, dama, canción de Cecilia.